Семён Никола́евич Корса́ков ( — ) — русский дворянин, изобретатель механических устройств, «интеллектуальных машин» для информационного поиска и классификации, пионер применения перфорированных карт в информатике. Известен также своими работами по гомеопатии. Племянник адмирала Н. С. Мордвинова.

Биография 
Происходил из старинного дворянского рода Корсаковых. Родился  года в Херсоне, где его отец Николай Иванович Корсаков был главным строителем. Крещён светлейшим князем Г. А. Потёмкиным-Таврическим и княжной Вяземской. Рано лишившись отца, он, благодаря заботам своей матери Анны Семёновны, урождённой Мордвиновой (1765—1849), получил прекрасное воспитание. Дядя — адмирал Н. С. Мордвинов, заменил Н. И. Корсакову отца.

С. Н. Корсаков участвовал в Отечественной войне 1812 г., а также в Заграничном походе против Наполеона 1813—1814 гг. После войны служил в статистическом управлении Императорского Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге в чине коллежского советника, позже был чиновником по особым поручениям этого министерства. С 19 октября 1837 года — статский советник, с 6 ноября 1842 года — действительный статский советник; в этом чине в 1845 году вышел в отставку.

Был награждён орденами Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени с бантом; был кавалером прусского ордена «За заслуги».

Оставив службу, жил в Дмитровском уезде Московской губернии, в имении Тарусово, где скончался  года. Погребён рядом с Тарусово, на кладбище Троица-Вязники.

Семья 
Был женат на Софье Николаевне Мордвиновой (3.3.1797—26.2.1877) имел детей:
 Николай Семёнович (1819—1889), земский деятель; был женат на Наталье Николаевне Муравьёвой, дочери Николая Николаевича Муравьёва-Карсского.
 Анна Семёновна (11.05.1821— ?), крещена 22 мая 1821 года в Морском Богоявленском соборе при восприемстве Надежды Николаевны Мордвиновой.
 Сергей Семёнович (1822—1894), инженер путей сообщения
 Вера Семёновна
 Михаил Семенович Корсаков (1826—1871) — известный русский государственный деятель, был генерал-губернатором Восточной Сибири, членом Государственного совета Российской Империи.
 Наталья Семёновна (1827—1915), была замужем за Павлом Александровичем Бакуниным (1820—1900), сыном А. М. Бакунина и братом М. А. Бакунина.
 Александр Семёнович (1831—1862), адъютант Н. Н. Муравьёва-Карсского, участник взятия крепости Карс (1855).
 Владимир Семёнович

Интеллектуальные машины 
С. Н. Корсаков является пионером русской кибернетики. Основное стремление С. Н. Корсакова — усиление возможностей разума посредством разработки научных методов и специальных устройств. В первой половине XIX века он изобрел и сконструировал ряд действующих механических устройств, функционирующих на основе перфорированных таблиц и предназначенных для задач информационного поиска и классификации:

Гомеоскоп прямолинейный с неподвижными частями 

Гомеоскоп прямолинейный с неподвижными частями представляет собой наиболее простое из всех устройств Корсакова. Пользуясь им, можно найти среди большого числа записей, отображённых в гомеоскопической перфорированной таблице, ту, которая содержит все признаки другой заданной записи.

Гомеоскоп прямолинейный с подвижными частями 
Гомеоскоп прямолинейный с подвижными частями может указывать то же самое, что и гомеоскоп прямолинейный с неподвижными частями, и в дополнение к этому он находит и отделяет из заданной записи все те признаки, которые соответствуют (или не соответствуют) аналогичным признакам других записей в таблице.

Плоский гомеоскоп 

Плоский гомеоскоп аналогично указывает соответствия, имеющиеся у сравниваемых между собой записей, число признаков которых может достигать многих тысяч. С. Н. Корсаков утверждает, что число признаков можно довести до одного миллиона, используя так называемые градуированные стержни. В целом плоский гомеоскоп позиционируется Корсаковым как устройство для обработки больших массивов данных.

Идеоскоп 

Идеоскоп представляет наиболее «хитроумное» из всех пяти устройств, предложенных С. Н. Корсаковым. Идеоскоп одновременно позволяет выполнить исчисление следующих значений:
 множество вообще возможных признаков, отсутствующих в заданной и сравниваемой записях
 множество признаков заданной записи, которых нет в сравниваемой записи из идеоскопической таблицы
 множество общих признаков для заданной и сравниваемой записей
 множество общих наиболее важных признаков
 множество наиболее важных признаков сравниваемой записи из таблицы, которые отсутствуют в заданной записи
 множество признаков сравниваемой записи из таблицы, которые отсутствуют в заданной записи.

Простой компаратор 

Компаратор определяет те же операции с множествами, что и идеоскоп. Преимущество компаратора заключается в том, что признаки сравниваемых идей можно задать непосредственно (динамически) перед началом сравнения, не требуется заранее подготавливать и использовать перфорированные таблицы. Ограничение состоит в том, что за один раз возможно сравнение только двух идей.

В целом, изобретенные С. Н. Корсаковым машины позволяют быстро находить, сравнивать и классифицировать множества информационных записей (идей) по набору многочисленных признаков (деталей). C. Н. Корсаков позиционирует свои машины как усиливающие человеческий разум для одновременного охвата большого количества объектов и их сравнения по множеству признаков. Для реализации своих машин С. Н. Корсаков по существу впервые применил перфорированные карты в информатике. До этого перфокарты использовались в ткацких станках для управления узорами на тканях, причём первое массовое распространение такие станки получили благодаря Жаккарду (1808, Франция) и Наполеону, поспособствовавшему внедрению механизма во Франции. В работах С. Н. Корсакова содержится целый ряд новых для того времени идей, как то: многокритериальный поиск с учетом относительной степени важности различных критериев, способ обработки больших массивов данных, предтеча современных экспертных систем, и даже попытка определить понятие алгоритма.

С. Н. Корсаков предпринял два шага к продвижению своих изобретений. В 1832 г. им была издана брошюра «Начертание нового способа исследования при помощи машин, сравнивающих идеи». По традиции того времени, брошюра была написана на французском языке. В том же году С. Н. Корсаков предпринимает попытку представить свои изобретения на суд Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге. Однако С. Н. Корсакову не повезло. Изобретения его не были в должной мере оценены современниками и не получили официальной поддержки. Заключение комиссии содержало ироническое замечание: «Г-н Корсаков потратил слишком много разума на то, чтобы научить других обходиться без разума».

Ретроспектива повторного открытия 
В 1961 году М. И. Радовский опубликовал архивные документы Академии наук СССР, относящиеся к прошению Корсакова. В 1980-х годах публикации Радовского привлекли внимание профессора кафедры кибернетики Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Геллия Николаевича Поварова. Оценка трудов Корсакова впервые была изложена Поваровым в 1982 году на семинаре по искусственному интеллекту, проходившем под руководством Е. А. Александрова в Центральном Доме культуры медицинских работников в Москве.

В 2001 году Поваров опубликовал статью об изобретениях Корсакова в книге «Машинные вычисления в России», изданной в Германии. Вышедшая на английском языке, то есть доступная всему миру, эта публикация явилась реабилитацией незаслуженно забытых работ Корсакова. Первая обширная статья на русском языке об изобретениях Корсакова была опубликована в 2005 году А. Ю. Нитусовым в еженедельнике PC Week/RE. Функционирование машин Корсакова впервые было описано в монографии В. В. Шилова «Логические машины и их создатели», опубликованной в 2008 г. Перевод брошюры Корсакова от 1832 года, написанной по традиции того времени на французском языке, вышел в 2009 году в издательстве МИФИ под редакцией доцента А. С. Михайлова.

Брошюра и её перевод содержат подробное описание функционирования всех пяти изобретенных машин. В статье Михайлова, сопровождающей перевод брошюры Корсакова, приводится попытка интерпретации функционирования машин Корсакова в современных терминах операций с множествами, а также дается указание на предвосхищение Корсаковым ряда современных понятий. Теоретико-множественная интерпретация работы машин Корсакова также обсуждалась на Научной сессии МИФИ-2009. Уже в первой половине XIX века машины Корсакова реализовывали основные операции с множествами, то есть тот самый базис, который и поныне лежит в основе дискретной математики.

Визуализация работы всех пяти «интеллектуальных машин» Корсакова была выполнена на кафедре кибернетики МИФИ.

Примечания

Ссылки 
 Э. Штапф (ред). Письмо коллежского советника Корсакова надворному советнику Ганеманну, с постскриптумом последнего в адрес редактора.
Karsakof S. Apercu d`un procede nouveau d`investigation au moyen de machines a comparer les idees. — St. Petersbourg, 1832. 22 p., 2 pl.
 Корсаков С. Н. Начертание нового способа исследования при помощи машин, сравнивающих идеи / Пер. с франц. под ред. А. С. Михайлова. — М.: МИФИ, 2009
 Povarov G. N. Semen Nikolayevich Korsakov. Machines for the Comparison of Philosophical Ideas. In: Computing in Russia. — VIEWEG, 2001. pp 47 – 49
 Поваров Г. Н. Истоки российской кибернетики. — М.: МИФИ, 2005
 Поваров Г. Н., Нитусов А. Ю. Немецкая книга о русских самосчетах. // PC Week/RE (491) № 29, 2005
 Нитусов А. Ю. Семён Корсаков и «машина для сравнения идей». // PC Week/RE № 26, 2005
 Радовский М. И. Из истории вычислительных устройств: «Интеллектуальные машины» С. Корсакова (по архивным материалам АН СССР). В Кн.: Историко-математические исследования. Вып. 14. — М.: Физматиздат, 1961. — стр. 551—586
 Михайлов А. C. Открытие забытых изобретений // Инженер-физик, № 15-16, 2009
 Михайлов А. С. Усиление возможностей разума – изобретения С.Н. Корсакова // Искусственный интеллект и принятие решений, №2, 2016
 Билялова А. А., Бойко М. В. Визуализация работы «интеллектуальных машин» С. Н. Корсакова. / Научн. рук. – А. С. Михайлов // Научная сессия МИФИ 2010. «Молодежь и наука». В 3-х частях. Ч. 2. - М.: МИФИ, 2010
 Шилов В. В. Логические машины и их создатели // Информационные технологии. 2008. № 8. Приложение. 40 с.
 Семён Николаевич Корсаков :: Кафедра кибернетики МИФИ
 Мищенко В. С. и др. С. Н. Корсаков: известные и неизвестные страницы жизни и судьбы // Гомеопатическией ежегодник, 2009
 Воин, учёный, гражданин. К 225-летию со дня рождения С. Н. Корсакова / Под ред. В. Мищенко. — М.: Техполиграфцентр, 2012. — 132 с., ил., 1000 экз., ISBN 978-5-94385-070-7
 Фатуева Л. А. «Милое Тарусово, как не любить тебя!» В сб. Общества изучения русской усадьбы «Русская усадьба». Вып. 13-14 (29-30). — М.: Изд‑во «Улей», 2008, с. 742—839

Изобретатели Российской империи
Учёные Российской империи
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Похороненные в Талдомском городском округе
Действительные статские советники
Семён Николаевич
Исследователи искусственного интеллекта
История науки